Just Høg er navnet på flere personer:

 Just Høg (død 1557) – dansk adelsmand, til Vang og Lergrav (Just Jacobsen Høg)
 Just Høg (1578-1649) – dansk adelsmand og hofsinde, til Bjørnholm, Trudsholm og Krumstrup (Just Jacobsen Høg)
 Just Høg (rigskansler) (1584-1646) – dansk adelsmand, hofmester i Sorø og rigskansler (Just Styggesen Høg)
 Just Høg (vicestatholder) (1640-1694) – dansk adelsmand, vicestatholder i Norge og diplomat (Just Justesen Høg)